W Polsce
 Janki – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Horodło 
 Janki – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów 
 Janki – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno 
 Janki – część wsi Iwonie w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Janki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Janki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Raszyn 
 Janki – przysiółek wsi Wola Gałecka w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Rusinów
 Janki – część wsi Boża Wola w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Janki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk 
 Janki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Somianka 
 Janki – kolonia w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Klukowo 
 Janki – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie

 Janki – gromada

 Inne
 Janki – nieofic. część wsi Łaszczyn w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów

 Miejscowości na Białorusi
 Janki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Dokszyce.

 Zobacz też
 Janki Młode
 Jankielówka
 Centrum Janki